Boutella ist der Familienname folgender Personen:

 Safy Boutella (* 1950), algerischer Musiker, Filmkomponist und Schauspieler
 Shirine Boutella (* 1990), algerische Schauspielerin
 Sofia Boutella (* 1982), algerische Tänzerin und Schauspielerin